Bouxwiller (Bas-Rhin)
 Bouxwiller (Haut-Rhin)